Pila kan henvise til forskellige artikler:

 Pila, Italien – skisportssted i Italien.
 Piła – en by i Polen.
 Pila (spyd) – romersk kastespyd.